Александар Станисављевић је име и презиме следећих људи:
Александар Станисављевић (1989), српски фудбалер
Александар Станисављевић (1998), српски фудбалер